George McLean est un nom pouvant désigner:

Homme politique 
  (1834-1917), homme politique néo-zélandais ;
  (1857-1932), gouverneur américain du Connecticut ;
 George McLean (1885-1975), homme politique canadien en Ontario ;

Sport 
  (1893-1951), golfeur professionnel américain ;
  (1898-1970), joueur écossais de football ;
  (né en 1937), joueur écossais de football ;
  (né en 1943), joueur écossais de football ;

Autre 
  (1923-2016), journaliste et présentateur canadien.
  (1929-2016), philosophe et professeur américain